Baby Day é um filme de comédia dos Estados Unidos de 1913, dirigido por Wilfred Lucas e produzido por Mack Sennett. O filme foi lançado pela Mutual Film Corporation.

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1913
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes mudos
Filmes em preto e branco